Гексен-1 — органическое соединение, которое относится к α-олефину. Он может быть использован в качестве реагента в металлическом катализаторе в условиях этилена проводит реакцию тримеризации системы.

Применение 
Гексен-1 используется в производстве полиэтилена средней и низкой плотности в качестве мономера для процессов газофазной, суспензионной и растворной (со)полимеризации с этиленом, а также в качестве компонента в составе композиций углеводородных фракций различного назначения.

Опасность 
Гексен-1 считается опасным, поскольку в жидкой и парообразной форме он легко воспламеняется и может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

Широкое использование гексена-1 может привести к его выбросу в окружающую среду через различные потоки отходов. Вещество токсично для организмов живущих в воде.

См. также 
 Гексены
 Алкены

Примечания

Литература 
 Макгиннесс, Дэвид С; Вассершайд, Питер; Кейм, Вильгельм; Морган, Дэвид; Диксон, Джон Т; Боллманн, Аннет; Маумела, Хулисани; Гесс, Фиона; Энглерт, Улли. (2003) «Первые комплексы Cr (III) -SNS и их использование в качестве высокоэффективных катализаторов тримеризации этилена в 1-гексен» J. Am. Chem. Soc. 125: pp. 5272-5273. doi 10.1021 / ja034752f 
 Лаппин, Джордж (редактор), Руководство по применению альфа-олефинов, Marcel Dekker Inc., ISBN 978-0-8247-7895-8

Алкены